Splendrillia är ett släkte av snäckor. Splendrillia ingår i familjen Drilliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Splendrillia